

Sport 
 Bengals Brescia – squadra di football americano italiana
 Cincinnati Bengals – squadra di football americano statunitense